Alexa pode ser:
 Alexa, um gênero botânico
 Alexa (Internet), um site da Internet
 Amazon Alexa, uma assistente virtual inteligente

Desambiguação